Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1933 года прошёл 5—6 февраля в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 11 спортсменок из 3 стран, которые соревновались на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Считается неофициальным чемпионатом мира.

Результаты

Итоговое положение 

* с падением
 NS — не вышла на дистанцию

Ссылки 
  Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1933 года
Спорт в Европе в 1933 году
Международные спортивные соревнования в Осло
1933 год в Норвегии